

Persone 
Art Van Damme – fisarmonicista statunitense di musica jazz
Ivo Van Damme – atleta belga
Jean-Claude Van Damme – attore, regista, sceneggiatore, culturista e artista marziale belga
Jelle Van Damme – ex calciatore belga
Joachim Van Damme – calciatore belga
Maurice Van Damme – schermidore belga
Robert Van Damme – ex attore pornografico ed ex produttore cinematografico ceco

Altro
29244 Van Damme – asteroide della fascia principale
Memorial Van Damme – meeting internazionale di atletica leggera